Název Borový potok má více vodních toků:

 Borový potok (přítok Bělé) – pravostranný přítok Bělé v okrese Jeseník
 Borový potok (přítok Divoké Desné) – levostranný přítok Divoké Desné v okrese Šumperk
 Borový potok (přítok Hronu) – levostranný přítok Hronu v okrese Zvolen
 Borový potok (přítok Klenovské Rimavy) – levostranný přítok Klenovské Rimavy v okrese Rimavská Sobota
 Borový potok (přítok Miletínského potoka) – levostranný přítok Miletínského potoka v okrese České Budějovice
 Borový potok (přítok Mohelnice) – levostranný přítok Mohelnice v okrese Frýdek-Místek
 Borový potok (přítok Pekelníka) – levostranný přítok Pekelníka v Malopolském vojvodství